Banca (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
Banca (Bacău), een plaats in het Roemeense district Bacău
Banca (Vaslui), een plaats in het Roemeense district Vaslui